Výraz Zichy má vícero významů:
 
 Zichyové (též Zišiovci, Zichy de Vaszonykeö), uherský šlechtický rod
 Palác Zichyů (Zičiů) – rodový palác v Bratislavě
 Palác Zichyů (Vídeň)
 
Zichy / Zichyová je příjmení následujících osob:

 Anita hraběnka Zichy-Thyssenová (1909–1990), německá podnikatelka
 Edmund hrabě Zichy (maď. Zichy Ödön, 1811–1894), mecenáš umění a vědy, zakladatel Orientálního muzea ve Vídni
 Emanuel Zichy-Ferraris (maď. Zichy Manó, 1808–1877), uherský magnát a velkostatkář, poslanec Uherského parlamentu
 Eleonora hraběnka Zichyová (1867–1945), maďarská šlechtična, manželka ministra Gyuly Andrássyho
 František Zichy (maď. Ferenc, též něm. Franz von Zichy, 1818–1900), rakousko-uherský velvyslanec
 Gabriel Zichy (maď. Gábor, 1910–1972), maďarský šlechtic
 Géza Zichy (1849–1924), maďarský klavírista a operní skladatel
 Melanie Marie Zichyová, rozená z Metternichu (1832–1919), politická aktivistka, dcera česko-rakouského diplomata Klemense Václava z Metternichu
 Michael Zichy (* 1975), rakouský filosof a teolog
 Michael Zichy (maď. Mihály, 1827–1906), maďarský malíř
 Theodore Rudolf Zichy (maď. Tivadar, 1908–1906), britsko-maďarský herec

Související články 
 Zámek Zichy (rozcestník), název více zámků ve středovýchodní Evropě
 Zichyho země, souostroví v Zemi Františka Josefa
 Zichyújfalu, obec ve Fejérské župě v Maďarsku